Тьєлуа́-Сент-Антуа́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північ від Парижа, 39 км на південний захід від Ам'єна, 26 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 126 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 338,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Тьєлуа-Сент-Антуан на сайті французького Національного інституту географії
 Тьєлуа-Сент-Антуан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тьєлуа-Сент-Антуан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тьєлуа-Сент-Антуан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тьєлуа-Сент-Антуан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза